Skunk kan syfta på:

 Skunkar –  en familj i däggdjursordningen rovdjur, kända för sin obehagliga lukt
 Skunk (cannabis) – en starkt luktande variant av cannabis
 Skunk (community) – ett svenskt community för 18+
 Skunk (musikgrupp) – rockband 1986
 Skunk (tidning) – en serietidning
 Skunk Works – smeknamnet på avdelning inom Lockheed Martin

Personer
 Samuel Skunk (–1707), en svensk tecknare

Se även
 Skunck – utslocknad norsk-svensk släkt, där en gren adlats